Георги Стоянов Георгиев е български актьор.

Биография 
Роден е в село Катерица, Плевенско на 9 октомври 1934 г. През 1960 г. завършва ВИИ „Карл Маркс" със специалност „счетоводна отчетност“.

Работи в театъра в Троян (1963 – 1964), Родопския драматичен театър в Смолян (1964 – 1966), Драматичен театър „Рачо Стоянов“ в Габрово (1966 – 1969), Драматично-куклен театър (Враца) (1969 – 1970) и Драматичен театър „София“.

Член на САБ и на СБФД.

Умира на 5 януари 1995 г.

Награди и отличия 
 Орден „Кирил и Методий“ – II степен (1984).
 „Награда ЗА МЪЖКА РОЛЯ“ за (Ванев) в пиесата „Инженера, момичето и другите“ на театрален преглед (Габрово, 1968).
 „Награда ЗА МЪЖКА РОЛЯ“ за (Ванев) в пиесата „Инженера, момичето и другите“ на театрален преглед (Плевен, 1968).
 „Първа награда ЗА МЪЖКА РОЛЯ“ в пиесата „Младостта на бащите“ (Русе, 1970).

Театрални роли 
 „Хъшове“ (Иван Вазов)
 „Прокурорът“ (Георги Джагаров)
 „Езоп“ – Езоп
 „Три сестри“ (Антон Чехов)
 „Инженера, момичето и другите“ – Ванев
 „Младостта на бащите“

Телевизионен театър 
 „Лунният камък“ (1982) (Уилки Колинс), 3 части
 „Есенна градина“ (1982) (Лилиан Хелман)
 „Изповедта на един клоун“ (1973) (Хайнрих Бьол)

Филмография

Външни препратки 
 
 Георги Стоянов в КиноПоиск
 Георги Стоянов в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Възпитаници на УНСС
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“
Хора от област Плевен
Починали в София